Roncallo ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo D. Roncallo (1927–2010), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 José Luis Roncallo (1875–1954), argentinischer Pianist, Bandleader und Tangokomponist